peut désigner :
 Ernest Chuard (1857-1942), homme politique suisse ;
 Joseph Chuard (1870-1935), homme politique suisse ;
 Jean-Pierre Chuard (1928-1992), journaliste suisse ;
 Louis Chuard (1827-1908), homme politique suisse.